Prunum avenaceum är en snäckart som först beskrevs av Gérard Paul Deshayes 1844.  Prunum avenaceum ingår i släktet Prunum och familjen Marginellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
avenaceum